Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 12 по 14 марта 1999 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Расписание

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки
 Результаты на сайте SchaatsStatistieken.nl 

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
1999 год в конькобежном спорте
Март 1999 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах